Li Xiaopeng (Qingdao, 20 de junho de 1975) é um ex-futebolista profissional chinês que jogou como meia e atuou como treinador do Shandong Luneng.

Títulos

China Sub-17
Campeonato AFC Sub-17: 1992

Shandong Luneng
Chinese Jia-A League: 1999
Chinese FA Cup: 1999, 2004
Chinese Super League Cup: 2004

Como Treinador

 Melhor Técnico da Super Liga Chinesa: 2019

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Naturais de Qingdao
Futebolistas da China
Futebolistas do Shandong Taishan Football Club
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Treinadores de futebol da China
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004